7 Seconds (band), een punkrockband uit Reno, Nevada
 7 Seconds (nummer), een muzieknummer van Youssou N'Dour en Neneh Cherry uit 1994
 7 Seconds (film), een film van Simon Fellows uit 2005